Ne vous fiez pas aux apparences est un livre de Sheila sorti en 2003. Il est basé sur différents entretiens réalisés avec Didier Varrod.

Sheila
Livre paru en 2003